Levande historia kan avse:

 Levande historia – ett försök att för nöjes, utbildnings och i viss mån även forsknings skull, återskapa en del av en historisk händelse, se historiskt återskapande
 Levande historia (bok) – en historiebok i grundskolorna i Sverige under 1980-talet
 Forum för levande historia – en svensk statlig förvaltningsmyndighet under kulturdepartementet
 Levande Historia (tidskrift) – en svensk tidskrift utgiven 2010–2011
 Levande historia (bok av Hillary Clinton) – en bok av Hillary Clinton från 2003, originaltitel Living History